Ranvier ist der Familienname von:

 Louis-Antoine Ranvier (1835–1922), französischer Anatom
 Pauline Ranvier (* 1994), französische Fechterin